

Geografia

Austria 
 Brunnenthal – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Brunnenthal – dzielnica gminy Köditz w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Zobacz też 
 Brunnental
 Brunnthal (ujednoznacznienie)